Abashiri peut désigner :

 Abashiri, ville de Hokkaïdo, au Japon ;
 district d'Abashiri, district de la sous-préfecture d'Okhotsk, dont fait partie la ville d'Abashiri ;
 sous-préfecture d'Abashiri, sous-préfecture du Japon de l'île de Hokkaïdo renommée en sous-préfecture d'Okhotsk en  et contenant le district d'Abashiri.